El Torneig de s-Hertogenbosch 2010, oficialment conegut com a UNICEF Open 2010 és una competició tennística disputada sobre gespa que pertany a les sèries 250 del circuit ATP masculí. La 21a edició del torneig es va celebrar entre el 13 i el 19 de juny de 2010 al Autotron Park de 's-Hertogenbosch, Països Baixos.

La tennista belga Justine Henin va tornar a guanyar el torneig per segona ocasió, nou anys després de la primera.

Quadre individual masculí

Quadre individual femení

Quadre doble masculí

Quadre doble femení

Enllaços externs 
 Web oficial   
 Quadre individual masculí 
 Quadre individual femení 
 Quadre doble masculí 
 Quadre doble femení 

2010
ATP World Tour 2010
WTA Tour 2010